Mavericks steht für:
 Mavericks (Surfspot), Ort zum Wellenreiten in Nordkalifornien
 Mavericks – Lebe deinen Traum (OT: Chasing Mavericks), US-amerikanischer Surffilm aus dem Jahr 2012
 Codename des Apple-Betriebssystems OS X 10.9
 The Mavericks, US-amerikanische Country-Rock-Band

Sportvereine:
 Dallas Mavericks, US-amerikanische Basketballmannschaft
 Missouri Mavericks, US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Mönchengladbach Mavericks, deutsche Footballmannschaft

Siehe auch:
 Maverick